Arione di Metimna – presunto poeta e musico dell'antica Grecia
Arione (Areione) – cavallo della mitologia greca
Arione – re di Mileto, che accolse Esione, dopo che aveva lasciato Telamone, e adottò il figlio Trambulo
Arione (Acrione) – filosofo pitagorico del V secolo a.C.

Pagine correlate 
 Arion